Prospective Outlook on Long-term Energy Systems – modello di simulazione mondiale per il settore energetico
 Casa Poles – produttore vini italiani
 Eva Poles – cantante italiana

Pagine correlate 
 Pole